Municipio de Riga puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Riga (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Riga (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.